Jméno Jan IV. označuje vícero osob:

 Císařové a králové
 Jan IV. Dukas Laskaris (1250–1305) – byzantský císař
 Jan IV. Megas Komnenos (1403–1460) – trapezuntský císař
 Jan IV. Portugalský (1604–1656) – portugalský král
 Jan IV. Etiopský (1837–1889) – etiopský císař

Církevní hodnostáři
 Jan IV. (papež) († 642) – katolický papež
 Jan IV. (alexandrijský patriarcha) – alexandrijský patriarcha
 Jan IV. (jeruzalémský patriarcha) – jeruzalémský patriarcha
 Jan IV. (konstantinopolský patriarcha) – patriarcha
 Jan IV. (biskup olomoucký), zvaný Lysý († 1172) – olomoucký biskup
 Jan z Dražic (Jan IV. z Dražic; 1260–1343) – pražský biskup
 Jan IV. (biskup neapolský) – neapolský biskup
 Jan IV. Roth (1426–1506) – vratislavský biskup
 Jan IV. z Kępy – poznaňský biskup
 Jan IV. de Norry – besançonský biskup
 Jan IV. Lotrinský – metský biskup
 Jan IV. van Arkel – utrechtský biskup

Vévodové
 Jan IV. Bavorský – bavorský vévoda
 Jan IV. Bretaňský (1339–1399) – bretaňský vévoda
 Jan IV. Brabantský – brabantský vévoda
 Jan IV. Meklenburský – meklenbursko-zvěřínský vévoda
 Jan IV. Crispo – naxoský vévoda
 Jan IV. Neapolský – neapolský vévoda
 Jan IV. z Gaety – gaetánský vévoda

Knížata, hrabata, markrabata a markýzové
 Jan IV. Krnovský (asi 1440–1483) – krnovsko-vladislavský kníže
 Jan IV. Osvětimský – osvětimský kníže
 Jan IV. Braniborský – braniborský markrabě
 Jan IV. z Vendóme – vendómský hrabě
 Jan IV. Oldenburský – oldenburský hrabě
 Jan IV. z Armagnaku – armaňacký hrabě
 Jan IV. Nasavský – nasavský hrabě
 Jan IV. Monferratský – markýz z Monferratu

Ostatní
 Jan IV. z Pernštejna (1487–1548) – moravský zemský hejtman
 Jan IV. Zajíc z Hazmburka (1486–1553) – český šlechtic
 Jan IV. z Beaumontu – francouzský maršálek, guvernér Artois
 Jan IV. z Mauquenchy – francouzský maršálek

Rozcestníky - panovník